Юлія Гергес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Лаура Поус-Тіо в першому колі.

Марія Хосе Мартінес Санчес виграла титул, у фіналі перемігши господарку змагань Патріцію Майр-Ахлайтнер з рахунком 6–0, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Ксенія Первак
| RD1-score1-1=0
| RD1-score1-2=0
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Патріція Майр-Ахлайтнер
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3={{nowrap| Марія Хосе Мартінес Санчес}}
| RD1-score3-1=6| RD1-score3-2=77| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Катерина Бондаренко
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=65
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=WC
| RD2-team1= Патріція Майр-Ахлайтнер
| RD2-score1-1=0
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2=| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=7| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ю Гергес
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Л Поус-Тіо| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=6| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Барруа| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л Цуренко
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Кудрявцева
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Н Колар| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Корне
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= К Первак| RD1-score08-1=77| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= І Бенешова
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=r
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Н Гофманова| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= М Клаффнер
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Д Евтімова| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= С Шапатава
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=
| RD1-team14= П Мартич| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=6| RD1-seed15=WC
| RD1-team15=
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Л Поус-Тіо
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= К Первак| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=77| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Д Евтімова
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6'''
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= К Первак
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02=

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Gastein Ladies, одиночний розряд
2011